Mul steht für:
 Mul († 687), König von Kent
 Jeroen Mul (* 1990), niederländischer Rennfahrer
 Mul (Indien), eine indische Stadt
 Johannes von Mul (um 1291 – 1350), deutscher Domherr und Bischof von Lübeck. 
 Hans von der Mul, niederländischer oder (nieder)deutscher Bildhauer im 16. Jahrhundert; siehe Schloss Mespelbrunn
Mul (Waldgebiet), ein Wald- und Naherholungsgebiet in der Nähe von Hückeswagen

MUL steht als Abkürzung für:
 Maruti Suzuki India, ehemals Maruti Udyog Limited, ein indischer PKW-Hersteller
 Montanuniversität Leoben, Kürzel der Universität
 MULIBREY-Kleinwuchs

mul (Abkürzung von englisch multiple languages, „mehrere Sprachen“) steht für:
 ISO 639-2/3-Sprachcode für Daten in mehr als einer Sprache

Siehe auch:
 De Mul
 Muhl
 Mull

MUL